« Jeanne de Portugal » (en portugais, Joana de Portugal) est un nom qui peut désigner plusieurs princesses des maisons régnantes de Portugal :
 Jeanne de Portugal (1438-1475), reine de Castille, épouse d’Henri IV de Castille ;
 Jeanne de Portugal (1452-1490), princesse de Portugal béatifiée en 1693 par le pape Innocent XII ;
 Jeanne de Portugal (1635-1653), princesse de Beira, fille de Jean IV de Portugal.

Homonymie dynastique